Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1973 si disputò dal 10 al 26 marzo 1973. Si trattò della 35ª edizione del torneo.

Gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden, vinsero il loro settimo titolo consecutivo e nono della propria storia. Bill Walton venne confermato Most Outstanding Player.

Squadre

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatori: Gary Cunningham, Frank Arnold
Preparatore atletico: Ducky Drake

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1973
Campionato di pallacanestro NCAA Division I